Benamingen voor dieren, woorden voor mannelijke, vrouwelijke, jonge en gecastreerde dieren
Zoölogische nomenclatuur, wetenschappelijke naamgeving van dieren